Charles de Tricornot de Rose (1876-1916), militaire français ;
 François de Tricornot de Rose (1910-2014), diplomate français, fils de Charles de Tricornot de Rose ;